Lauca – fiume del Cile e della Bolivia
 Lauca –  parco nazionale del Cile